Ekstraklasa 2014/2015 – 21. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego futsalu.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 6. minucie meczu Red Devils Chojnice – KGHM Euromaster Chrobry Głogów zawodnik gospodarzy Mariusz Kaźmierczak (mecz zakończył się wynikiem 4:4).

Obrońcą tytułu był Rekord Bielsko-Biała.

Mistrzostwo Polski wywalczyła Wisła Krakbet Kraków, dla której był to drugi tytuł w historii. Królem strzelców z dwudziestoma ośmioma bramkami na koncie został zawodnik Mistrza Polski Ołeksandr Bondar.

Po sezonie z rozgrywek wycofał się zespół Mistrza Polski, w związku z tym w lidze dodatkowo utrzymała się Pogoń 04 Szczecin, prawo startu w UEFA Futsal Cup otrzymała Gatta Zduńska Wola, jednak nie skorzystała z niego.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela 

Źródło:

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Strzelcy 

Pełna klasyfikacja strzelców na futsalekstraklasa.pl

Trenerzy 
Trenerzy, którzy w sezonie 2014/2015 byli szkoleniowcami klubów ekstraklasy.

Składy drużyn

Przypisy 

I liga polska w futsalu
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej